Nowaki puede hacer referencia a:

 El Nowaki, destructor Clase Asakaze de la Armada Imperial Japonesa.
 El Nowaki, destructor Clase Kagerō de la Armada Imperial Japonesa.
 Nowaki, población del voivodato de Mazovia, en Polonia.
 Nowaki, población del voivodato de Opole, en Polonia.
 Nowaki, población del voivodato de Varmia y Masuria, en Polonia.